Angorageit, een geitenras. De wol van deze geit staat bekend als mohair.
Angorakonijn, een konijnenras. De wol van dit konijn staat bekend als angorawol.
Turkse angora, een kattenras
De oude naam van de Turkse hoofdstad Ankara